Tauš (Taušová), a také ,  může znamenat:

Tauš
 René Tauš (* 1971, Praha), český fyzicky handicapovaný stolní tenista
 Václav Tauš (1910–??), československý generálmajor a poúnorový poslanec
 Viktor Tauš (* 1972, Praha), reklamní a filmový režisér, scenárista a producent

Tausch
 Andi Tausch (* 1984), rakouský kytarista a skladatel
 Anne-Marie Tausch (1925–1983), německá psycholožka
 Arno Tausch (* 1951), rakouský politolog
 Cornelia Tausch (* 1966), německá politička, a členka parlamentu (SPD)
 Curt Tausch (1899–1969), německý sochař
 Franc Tausch (1968–2012), německý herec, moderátor a herec hlasu
 Franz Tausch (1762–1817), německý klarinet virtuos a skladatel
 Franz Tausch-Treml (1901–1986), německý politik, člen parlamentu (SPD)
 Georg von Tausch (1766–1836), bavorský generálporučík a náčelník sboru kadetů
 Christoph Tausch (1673–1731), rakouský architekt a malíř
 Ignaz Friedrich Tausch (1792/3–1848), český botanik
 Julius Tausch (1827–1895), německý pianista, skladatel a dirigent
 Karla Borsky-Tausch (1950–2013), německá učitelka a politička (SPD), členka parlamentu
 Michael Tausch (* 1949), německý vysokoškolský učitel
 Reinhard Tausch (1921–2013), německý psycholog

Tausche
 Anton Tausche (1838–1898), zemědělec a poslanec německé národnosti
 Gerhard Tausche (* 1958), německý archivář a autor

Rozdělení 
 Německo, Polsko (Tausz), Rakousko, Švýcarsko, Francie, Kanada
 Tausche
 Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Kanada

Související články 
 Tauscha
 Tauscher

Česká příjmení
Německá příjmení